Рейнберг — фамилия. Известные носители:
 Рейнберг, Август Яковлевич (1860—1908) — латышский архитектор, работавший в Риге и Санкт-Петербурге, автор проекта Рижского Русского театра. 
 Рейнберг, Лев Владимирович (1878—1964) — российский фотограф.
 Рейнберг, Марк Альбертович — член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, действительный член Международной академии архитектуры, заслуженный архитектор России.
 Рейнберг, Самуил Аронович (1897—1966) — советский рентгенолог, заслуженный деятель науки РСФСР.

См. также 
 Райнберг

Примечания